Kærbygård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærbygård (Fraugde Sogn) – en bebyggelse i Fraugde Sogn, Odense Kommune
 Kærbygård (Kasted Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Kasted Sogn, Aarhus Kommune